Это список рек Антарктиды. Хотя они называются реками, ручьями или потоки, технически все они являются потоками талой воды.

Таблица

Примечания 

Списки:Антарктида
Реки Антарктиды